Борис Чернышёв:
* Чернышёв, Борис Исидорович (1888—1950) — советский и украинский геолог и палеонтолог, академик АН УССР (1939-50) и её вице-президент (1939—46).
 Чернышёв, Борис Константинович (1924—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чернышев, Борис Петрович (1906—1969) — советский художник.
 Чернышёв, Борис Степанович (1896—1944) — советский историк философии, специалист по античной философии и по немецкому классическому идеализму конца XIX — начала XX вв.

См. также 
 Чернышов, Борис